Narcís Roca i Torrent (Vilassar de Mar 1953), pilot de motocròs
 Josep Narcís Roca i Farreras (Barcelona 1834 - 1891), teòric del catalanisme
 Narcís Roca (impressor) (Vic 1808 - Reus 1875), impressor